Knaldemper (verbrandingsmotor), een apparaat voor het verminderen van het lawaai van verbrandingsmotoren.
Knaldemper (wapen), een opzetstuk voor een vuurwapen om het geluid te reduceren.